Simone Corsi  est un pilote de vitesse moto italien né le  à Rome, évoluant en Grand Prix moto dans la catégorie 125 cm.

Biographie 
Sa première course en Grand Prix, il la doit grâce à une wild-card au Mugello lors du Championnat du monde de vitesse moto 2002, dans la catégorie 125 cm.

En 2003, il fait une saison complète et termine  au classement 125 cm. Sa meilleure position fut une .

Après avoir connu une année difficile en 250 cm, il revient en 125 cm et il réalise un superbe début de saison 2008 en remportant trois courses sur les sept premières.

Résultats

Par saison
(Mise à jour après le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021)

 *Saison en cours

Par catégorie
(Mise à jour après le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021)

En détail 
(Les courses en gras indiquent une pole position ; les courses en italique indiquent un meilleur tour en course)

Système d’attribution des points

Palmarès

Victoires en 125 cm³ : 5

Lien externe 
 

Naissance à Rome
Personnalité italienne du XXIe siècle
Pilote de moto italien
Naissance en avril 1987
Pilote Moto2